XXX Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 30-й хоккейный турнир среди украинских клубных профессиональных команд в сезоне 2021/2022 года, организованный Федерацией хоккея Украины, организованный украинской коммерческой организацией «Украинская хоккейная лига», которой права на проведение турнира делегировала Федерация хоккея Украины.

Проведение чемпионата было прервано из-за начавшегося полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

14 мая 2022 года Совет Федерации хоккея Украины утвердил итоги XXX чемпионата Украины по хоккею с шайбой по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сайт Украинской хоккейной лиги  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2021/2022 на сайте Украинской хоккейной лиги  
 Сайт Федерации хоккея Украины 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2021/2022 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2021/2022 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2021/2022 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2021/2022 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2021/2022 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2021/2022 на сайте «Elite Prospects» 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2021/2022 на сайте «pointstreak.» 

2021/2022
2021 год в хоккее
2022 год в хоккее